Arbonne bezeichnet:

 Arbonne, eine Stadt im Département Pyrénées-Atlantiques in Frankreich
 Arbonne-la-Forêt, eine Gemeinde im Département Seine-et-Marne in Frankreich, siehe 
 Lake D’Arbonne, einen Stausee im Norden des US-Bundesstaates Louisiana